Kaisa Alanko (ur. 3 stycznia 1993 w Vaasa) – fińska siatkarka, reprezentantka kraju, grająca na pozycji rozgrywającej.

Przebieg kariery

Sukcesy klubowe 
Puchar Finlandii:
  2012
Mistrzostwo Finlandii:
  2013
  2012
Superpuchar Niemiec:
  2017
Mistrzostwo Niemiec:
  2018
Mistrzostwo Francji:
  2019

Sukcesy reprezentacyjne 
Liga Europejska:
  2017

Nagrody indywidualne 
 2018: Najlepsza zagrywająca Ligi Europejskiej

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 profil tauronliga.pl 
 profil volleyball-bundesliga.de 
 profil lml-web.dataproject.com 
 profil women.volleybox.net 
 profil championsleague.cev.eu 
 profil www-old.cev.eu 
 profil fivb.org 

Urodzeni w 1993
Ludzie urodzeni w Vaasa
Fińskie siatkarki